Tiverton steht für:

 Tiverton (Cheshire), Dorf in Cheshire, England
 Tiverton (Devon), Stadt in Devon, England
 Tiverton (Rhode Island), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Tiverton Township, Township in den Vereinigten Staaten